Корні́ївка (до 1945 року — Капчик, ) — село Совєтського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на заході району.